Габовда — фамилия. Известные носители:

 Габовда, Юрий Викторович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник
 Габовда, Янош Павлович (1941—1986) — советский украинский футболист, нападающий